Tomsk se poate referi la:
Orașul Tomsk, capitala regiunii Tomsk.
Regiunea Tomsk, o regiune din Rusia
4931 Tomsk, asteroid din centura principală